Budaka (district), een district in het oosten van Oeganda
 Budaka (stad), de hoofdplaats van het Oegandese district Budaka